

Codici 
 PEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Penong (Australia)
 pey – codice ISO 639-3 della lingua petjo

Geografia 
 Pey  – comune dell'Aquitania (Francia)
 Pey – frazione di Echt-Susteren (Paesi Bassi)